Femtjärnarna är en grupp små sjöar i Stensele socken och Storumans kommun:
Femtjärnarna (Stensele socken, Lappland, 724568-155231), sjö i Storumans kommun
Femtjärnarna (Stensele socken, Lappland, 724574-155161), sjö i Storumans kommun
Femtjärnarna (Stensele socken, Lappland, 724590-155213), sjö i Storumans kommun
Femtjärnarna (Stensele socken, Lappland, 724606-155160), sjö i Storumans kommun
Femtjärnarna (Stensele socken, Lappland, 724620-155265), sjö i Storumans kommun